Touati ist der Familienname folgender Personen: